Еномай или Ойномай (Oenomaus; Oinomaos; Οἰνόμαος) може да се отнася за:
 Еномай (митология) (Oinomaos), от гръцката митология, цар на Пиза в Елида, син на Арес
 Еномай, вожд във въстанието на Спартак (73-71 пр.н.е.).
 Еномай от Гадара, гръцки философ 2 век
 Еномай (Oenomaus), пеперуди от фамилията Lycaenidae